Pál Eszterházy o Paolo Eszterházy possono riferirsi a:

Paolo I Esterházy (1635-1713), principe e compositore
Paolo II Antonio Esterházy (1711-1762), principe
Paolo III Antonio Esterházy di Galantha (1786-1866), principe, diplomatico e statista
Paolo IV Esterházy (1843-1889), principe e diplomatico
Pál Esterházy (1883-1915), conte
Paolo V Esterházy (1901-1989), nobile
Pál László Esterházy (1730-1799), vescovo cattolico